Humbert II Gruby (ur. ok. 1070 - zm. 14 października 1103 w Moûtiers) – hrabia Sabaudii w latach 1080-1103.

Życiorys 
Humbert II był synem Amadeusza II z dynastii sabaudzkiej i Joanny z Genewy. Jego żoną była Gizela burgundzka, córka hrabiego Burgundii Wilhelma I, siostra papieża Kaliksta II. Para miała siedmioro dzieci:
 Adelajdę (zm. 1154), żonę Ludwika VI Grubego, króla Francji
 Amadeusza III, hrabiego Sabaudii
 Agnieszkę (zm. 1127), żonę Archambauda VI, seniora Burbonii
 Wilhelma, biskupa Liège 
 Reginalda
 Gwidona, opat w Namur i kanonik w Liège
 Humberta

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w XI wieku
Zmarli w 1103